Золотая клетка () — ежегодная награда, вручаемая лучшему голкиперу Дании. Победитель определяется путём голосования среди всех вратарей Датской Суперлиги и Первого дивизиона. Награда вручается датским спортивным изданием TIPS-Bladet с 1984 года.

Лауреаты

Ссылки 

Футбольные награды
Футбол в Дании